И́збы (, ) — село в Польше, находящееся на территории гмины Усце-Горлицке Горлицкого повята Малопольского воеводства.

География 
Село находится в 10 км от Усце-Горлицке, в 24 км от Горлице и в 106 км от Кракова.

История 
В 1769—1772 годах в селе Избы находился лагерь Казимира Пулавского.

В селе до Второй мировой войны проживали лемки, которые в 1946—1947 годах были переселены во время операции «Висла» на западные территории Польши.

Туризм 
Через село проходят пеший туристический маршрут.

Примечания

Литература 
 Izby, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, IX, 1888.

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny 

Населённые пункты Горлицкого повета